

Fonetika

Abeceda (Гожъянпуслык) 

Písmena ф, х, ц, щ se používají jen ve slovech vypůjčených z ruštiny.

Zvláštnosti ve výslovnosti 
 ӥ se píše po д, з, л, н, с, т a označuje jejich tvrdost: одӥг «jeden», ale také se nesmí vyslovovat příliš tvrdě, například тӥр «sekera» – тыр «nalož; najezený» – тир «střelnice».
 е, ё, ю, я jsou jotované zvuky, používají se na poznačení měkkosti д, з, л, н, с, т: люк «hromada», сётыны «dat, dávat».
 ӧ je nelabializovanou střední samohláskou středové otevřeností: ӧвӧл «ne»
 э se píše po tvrdých hláskách д, з, л, н, с, т: зэм «pravda».
 ӝ je afrikátou, vyslovuje se jako dž: ӝӧк «stůl»
 ӟ afrikáta d’z’: ӟеч «dobrý, dobře»
 ӵ tvrdá afrikáta tš: ӵӧж «kachna»
 Písmeno ъ se používá po tvrdých souhláskách před jotovanými samohláskami: валъёс «koně».
 ь označuje měkkost předcházející souhlásky.

Přízvuk 
Ve většině případů se přízvuk padá na konec slova, to platí i pro vypůjčená slova: школа «škola», машина «auto»; jen v novodobých vypůjčeních se přízvuk zachovává svou polohu: культура, контейнер apod.
Za negaci je přízvučná první samohláska: ум мынӥське «nejdeme».

Morfologie 
Udmurtština jako další ugrofinské jazyky je převážně aglutinační. Ale občas potkáváme i flektivní prvky, například slovesná koncovka –э (–е) poukazuje na třetí osobu, jednotné číslo a přítomný čas.

Různé skupiny slov můžou mít jinou morfologickou strukturu. Slova se mohou skládat z jednoho kmene: ки «ruka», син «oko», пу «dřevo», nebo kmene a jiných částí, tak se například slovo валъёсмылы «naším koňům» rozpadá na tyto díly: вал-йос-мы-лы, kde вал- je kmenem, -йос- poukazuje na množné číslo, -мы- je formou přivlastňování první osoby singuláru, -лы je tvarem dativu.

Podstatné jméno 
Substantivum v udmurtštině má kategorie pádů, čísla a přivlastňování. Není kategorie rodu, a tak slova s významem pohlaví jsou odvozena od různých kmenů:

атай, айи, бубы «otec»; анай, мумы, нэмэ «matka»; пиосмурт «muž»; кышномурт «žena»; пичи пи «kluk»; пичи ныл «holka»; ош «býk»; скал «kráva»; атас «kohout»; курег «kouře» apod.

Množné číslo 
Podstatná jména mají jednotné a množné číslo. Singulárem je samotný kmen slova, plurál se tvoří sufixy –ос, –ёс. Morfém –ос se připojuje ke kmenu končícímu samohláskou:
корка – коркаос «dům – domy», укно – укноос «okno – okna», бусы – бусыос «pole – pole», кизили – кизилиос «hvězda – hvězdy», писпу – писпуос «strom – stromy».

Ve vypůjčených slovech končících na –ия, –ие se před sufixem –ос písmena я a е ne píšou: комиссия – комиссиос, совещание – совещаниос.
  
Morfém –ёс připojíme ke kmenům, které končí měkkou či tvrdou souhláskou, nebo й, přičemž tvrdost se označuje tvrdým znakem ъ, měkkost měkkým ь:
уж – ужъёс «práce – práce», район – районъёс «čtvrť – čtvrtě», гурезь – гурезьёс «hora – hory», уй – уйёс «noc – noci», мастерской – мастеркойёс «dílna – dílny».

Příznačným pro udmurtštinu je použití singuláru na místě hromadných podstatných jmen, například сяська но губи бичаны «sbírat květiny a houby (doslovně květina, houba sbírat)». Poslední dobou pod vlivem ruštiny se množné číslo používá častěji, tak na rozdíl od jiných uralských jazyků, v udmurtštině substantiva spojená s číslovkou 2 a více, má tvar plurálu:
вить братъёс «pět bratrů», трос муртъёс «hodně lidí», кык пыжъёс «dva čluny»

Substantiva pluralia tantum v udmurtštině od začátku nebyla, párové pojmy většinou mají tvar singuláru: син «oči», куас «lyže». V současné době pluralia tantum už můžeme potkat: крыктоос «dvojčata», ӧтёнъёс «přivolaní», быръёнъёс «volby».

Kategorie přivlastňování 
V udmurtštině, stejně jako v dalších ugrofinských jazycích, podstatná jména mají kategorii přivlastňování. Vyjadřuje se pomocí sufixu:

Tyto sufixy jsou geneticky spojeny se zájmeny. Taková příbuznost je patrná i v dalších ugrofinských jazycích.
Použití posesivních sufixů v přivlastňovacích konstrukcích je nutné, přičemž slovo ukazující na majitele je vždy v genitivu nebo ablativu:

колхозлэн машинаез «auto zemědělského družstva (doslovně – auto zemědělského družstva (jeho)» a tak dál.
дышетӥсьёслэн съездзы «konference učitelů»
милям гуртмы «naše vesnice»
соослен гуртсы «jejich vesnice»
коркалэсь липетсэ «střechu domu»
Маялэн эшес Лия «Mája má kamarádku Liju (doslovně – u Máji kamarádka (její) Lija»
Маялэн рая апаез дышетӥсь «Mája má starší sestru učitelku (doslovně – u Máji starší sestra (její) učitelka»

Podstatná jména můžou nahrazovat adjektiva:

ӝӧк кук «nožka stolu (doslovně – stůl nožka)»
парсь кӧй «vepřové sádlo (doslovně – vepř sádlo)»
школа сад «školní zahrada (doslovně – zahrada škola)» vyjadřuje nějakou školu vůbec, ale школалєн садєз poukazuje na konkrétní známou školu.
Зуринской средней школалэн садез бадӟым «zahrada Zurinské střední školy je velká»

Přivlastňovací sufix 1 osoby jednotného čísla se může používat pro vyjádření lásky, mazlení při oslovení:

Изь, изь, гыдыке, нуныкав, чебере… «spi, spi holubiček můj, děťátko moje, hezoučky můj… »
Тон чебер апае, туж уно курадӟид. Чебере, мусае, бӧрдылӥд, куректӥд «Ty hezoučká sestro moje, hodně trpěla. Kráska má, drahá má, plakala, truchlila».

Kategorie pádů 
Udmurtština má 15 pádů. Podle významu se pády člení na dvě skupiny – subjektivní, objektivní (nominativ, genitiv, akuzativ, ablativ, dativ, abessiv, instrumentál, adverbiál) a lokální (inessiv, illativ, elativ, egressiv, prolativ, terminativ, approximativ).
Skloňovaní je dvojí – obecné a s přivlastňováním. Životná podstatná jména se skloňují jen podle pádů subjektivní a objektivní skupiny (i když se pro zvířata používá v nominativu tázací zájmeno ма? «co?»). Výjimkou jsou jen povolání, která můžou mít koncovky některých lokálních pádů.

Sufix množného čísla se vždy připojujeme před pádovým morfémem, například:

Кинъёслы? «komu? (pl.)» – адямиослы «lidem», валъёслы «koňům» – dativ
Кинъёсын? «s kým? (pl.)» – адямиосын «s lidmi», валъёсын «s koňmi» – instrumentál
Кинъёстэк? «bez koho? (pl.)» – адямиостэк «bez lidí», валъёстэк «bez koní» – abessiv
Кытын? «kde?» – гуртъёсын «ve vesnicích», бусыосын «na polích» – inessiv

 Akuzativ plní funkci přímého předmětu – ӟегес октыса быдтӥмы ини «žito už sklidili»
 Genitiv vyjadřuje přivlastňovací vztahy – колхозлэн бусыес «pole zemědělského družstva»
 Ablativ vyjadřuje vlastnost ve spojení se substantivem ve funkci přímého předmětu – Сергейлэсь карандашсэ басьтӥ «vzal jsem tužku u Sergeje». Může být nepřímým předmětem a znamenat odstranění, vyvlastnění, důvod, látku ze které je něco vyrobeno, a také porovnávací konstrukce – стальлэсь кусо лэсьто «kosa se dělá ze železa»; коркалэсь ӝужитгес «výše domu»
 Dativ má za úkol označovat předmět nebo osobu na kterou je zaměřený děj, a také čas, cíl děje, proměna jednoho předmětu za druhý – эшелы книга сётӥ «dal jsem knihu svému kamarádovi»; Оля вулы мынэ «Olga jde pro vodu»
 Abessiv ukazuje na nepřítomnost osoby či předmětu – книгатэк дышетскыны уг луы «bez knihy není možné se učit»
 Adverbiál znamená to, v souladu s čím se děj odehrává – тон собраниын Ивановъя кариськид «na zasedání jsi hájil Ivanova (doslovně – na zasedání jsi po Ivanovu se udělal»
 Instrumentál vyjadřuje nástroj, společnost děje, příčinu, způsob děje – тӥрен кора «kácí sekerou», Педорен ужамы «pracoval spolu s Petrem», сюлмыным шӧдӥсько «cítím srdcem»
 Inessiv poukazuje na konkrétní místo – вуын «ve vodě», школаын «ve škole». Muže také vyjadřovat časové vztahy, a povolání – витетӥ часын «v pět hodin», бригадирын ужа «pracuje jako velitel brigády»
 Illativ ukazuje místo kam se děj směruje, nebo občas čas, činnost, pracovní funkce – школае мынэ «jde do školy», корка пыриз «zašel do chlupy», арня нуналэ экскурсие ветлӥмы «v neděli jsme šli na exkurzi»
 Elativ ukazuje místo odkud se děj činí – Казаньысь татчы лыктэм «přijel sem z Kazaně»
 Egressiv ukazuje místo sloužící výchozím bodem činnosti – Ижевскысен Москваось самолётэн лобимы «z Iževsku do Moskvy jsme letěli letadlem»
 Prolativ poukazuje na místo na kterém, nebo přes které se odehrává děj – ульчаетӥ автобус кошкиз «autobus jel po ulici»
 Terminativ vyjadřuje předěl děje, pohybu v čase nebo prostoru – арамаозь бызимы «běželi jsme do lesku»
 Approximativ vyjadřuje směr děje, pohybu v čase nebo prostoru – Толя шурлань бызиз «Toľa dal se do běhu směrem k řece»

Přivlastňovací skloňování 
Pádové sufixy přivlastňovacího skloňování se v akuzativu, genitivu, ablativu, dativu, adverbiálu, abessivu, aproximativu dávají za kmen a přivlastňovací sufix; ve všech jiných pádech – před sufixem.

Tabulka spojení pádových sufixů s přivlastňovacími:
Jeden majitel

Tabulka spojení pádových sufixů s přivlastňovacími:
Více majitelů

Derivace substantiv 
Pomocí sufixu –он (-ён), -н se substantiva tvoří od kteréhokoliv slovesa:
вераськыны – вераськон «mluvit, konverzace»
узырмына – ухырмон «obohacovat, obohacování»
сисьмыны – сисьмон «hnit, hnití»
портыны – портон «vrtat, vrtání»
висьыны – висён «být nemocný, nemoc»

Pomocí sufixu –чи se substantiva s významem druhu činnosti tvoří od jiných podstatných jmen:
вуз – вузчи «zboží, prodavač»
арган – арганчи «harmonika, harmonikář»

Substantiva s významem předmětů s konkrétními účely, nářadí, připojují sufixy –эт (-ет')
пыкет – пыкыны «podepřít, podpěra»
юрттэт – юрттыны «pomáhat, pomoc»

Složená podstatná jména jsou velice rozšířená v udmurtštině. Slova mezí sebou se spojují dvěma způsoby – souřadicím a podřadicím, například:
Souřadicí: шутбур «štěstí (doslovně – štěstí, dobro)», пудо-живот «dobytek (doslovně – zvíře, dobytek)»; тусьты-пуньы «nádobí (doslovně – hrnek, lžíce)», ымныр «tvař (doslovně – nos, ústa)».
Složená podstatná jména první slovo u kterých samostatně se nepoužívá: жуг-жаг «smetí, nečistota, plevel (doslovně – жаг «smetí»)», нымы кибы «drobný hmyz (doslovně – muška, hmyz)».
Podřadicí: эмеспи «zeť» (пи «syn»), сурсву «Březová šťáva» (ву «voda»), иськавын «příbuzný» (вын «mladší bratr») a další.

Přídavné jméno 
Adjektiva v udmurtštině odpovídají na otázky кыче? кычеез? «jaký? jaká? jací? apod.», ve větě je převážně přísudkem nebo přívlastkem. Pokud je přívlastkem v prepozici ke slovu, které označuje – nemá číslo a pád: горд флагъёс «červené vlajky (doslovně – červená vlajky)».

Shodu adjektiv-přívlastků se substantivy v čísle potkáváme jen zřídka, například když chceme zvýraznit rys předmětu, a použijeme proto sufix –эсь (–есь): посёлок шорын бадӟымесь коркаос сыло «uprostřed vesnice stojí velké domy».

Shoda adjektiv se substantivy v čísle je nutná, jen když přídavné jméno je přísudkem stojícím s podmětem, který je podstatným jménem ve množném čísle. Tvoří se plurál sufixy –эсь (–есь): магазинлэн укноосыз бадӟымесь «okna v obchodě jsou velká».

V udmurtštině u adjektiv existují zdůrazňovací sufixy эз (-ез), -ыз, které se dávají před pádovými v akuzativu, genitivu, ablativu, dativu, adverbiálu, abessivu, aproximativu, a ve všech jiných pádech – za sufixy, přičemž v akuzativu, innesivu a illativu se zdůrazňovací sufixy splývají s pádovými.
Бускельеслэн бадӟымез пизы армиысь бертиз ини «starší sousedský syn už se ale vrátil z armády» – zdůraznění na slově starší.

Tabulka skloňovaní přídavných jmen se zdůrazňovacími sufixy

Stupně porovnání adjektiv 
Adjektiva v udmurtštině mají dvě stupně porovnání – komparativ a superlativ. Komparativ se tvoří pomocí morfémů –гес nebo –гем:
тӧдьыгес (тӧдьыгем) дэра «více bílý ocas»
капчигес (капчигем) гын сапег «více lehké válenky»
ӵемгес (ӵемгем) пуж «více časté řešeto»
шергес (шергем) сын «více řídký hřeben»
Гордэсьгем яблокъёсты, корзинаосы бырйыса, Онисен Палашен нуизы пинал утён корка «více zčervenalá jablka položily do košíků Onisa a Palaša, a odnesly je do dětského domova».

Ve větách se substantivem v ablativu, se komparativ vyjadřuje bez sufixu:
Юш лым язь лымлэсь ческыт «polévka z okouna je chutnější polévky z jelce».

Superlativ nemá sufixy, vyjadřuje se komparativem a posilujícími slovy: туж, укыр, самой, юг-юг, тём-тём, ӵыж- ӵыж, чиль-чиль, быг-быг, které sjednocuje společný význam «velmi, velice, moc»:
юг-юг тӧдьы лымы «velice bílý sníh»
ӵыж-ӵыж горд намер «velmi červený ostružiník»
тём-тём пеймыт уй «moc černá noc»
чиль-чиль сьӧд сапег «velmi černá bota »
быг-быг небыт валес «velice měkká postel»
туж чебер мунё «velmi pěkná panenka»
укыр усто арганчи «velice nadaný harmonikář»
самой чебер юртъер «nejkrásnější budova»

Sloveso

Přítomný čas 
Sloveso se v udmurtštině časuje, může být přechodným či nepřechodným, má způsoby, osobu, číslo, slovesný rod. Počáteční formou všech sloves je infinitiv, který má koncovku –ны: гырыны «orat», мыныны «jít, jet».
Tvary přítomného času, se tvoří od infinitivu pomocí sufixů –ськ–, –о–.

Časování slovesa v přítomném čase. I konjugace, сылыны «stát»

negace

Časování slovesa v přítomném čase. II konjugace, ужаны «pracovat»

negace

Мон тодӥсько еюлэмыд тынад туж умой «Vím, že tvé srdce je velice velkorysé»
Школаын кыкетӥ нуналзэ ни бадӟым праздниклы дасясько. Дасяськжэн Эшкабей Ондӥ кивалтэ «ve škole už se druhý den připravují k velkému svátku. Přípravu řídí Eškabej Ondy»
Пазьгем зарниос выллем ӝужало италмас сяськаос, шуръёс кузя юг-юг сяськаясько льӧмпуос «zlatem se jiskří květ upolínu podél řek – sněhobílá střemcha»

Budoucí čas 
Budoucí čas se tvoří připojením sufixů –о–, (–ё–) pro I konjugaci, a sufixu –ло–, pro II.

Časování slovesa v budoucím čase. I konjugace

negace

Časování slovesa v budoucím čase. II konjugace

negace

— Сержант, сыл-ай! Ойдо тодматском: перелётын тӥ мон бӧрсьы лободы «Seržante, počkejte! Seznámíme se – za letu budete letět se mnou»
Чипеез вуэн уд кышкаты «štiku ve vodě ne vystrašíš»
Шундыез мешоке уд куты «slunce do pytle ne schováš»

První minulý čas 
První minulý čas pro I konjugace se v udmurtštině tvoří pomocí sufixu –и– (–ӥ–), II konjugace sufixem –а– (–я–).

Časování slovesa v prvním minulém čase. I konjugace

negace

Časování slovesa v prvním minulém čase. II konjugace

negace

Po měkce souhlásce následuje –я– místo –а–, například: дасяй «připravoval jsem», ӧз дася «my, vy, oni, ony nepřipravovali (y, a)», дасяды «připravovali jste».

První minulý čas vyjadřuje děj, který se odehrál do okamžiku promluvy, a mluvčí byl, nebo prý byl očitým svědkem tohoto děje:
Нюлэсъёс съӧрысь лымшор палась шуныт тӧлъёс шокчизы «ze zálesí z jihu zavanuly teplé větry»
Граждан ож бырем бере, Спиридон Васильевичез Ижевске ыстӥзы «po ukončení občanské války Spiridona Vasiloviče poslali do Iževsku»
Куазь пеймыт луиз, синмад ке но донгид, уд адзы «už nastala tma jako v pytli – nic není vidět»

Druhý minulý čas 
Druhý minulý čas se tvoří sufixem –м–.

Časování slovesa v druhém minulém čase. I konjugace

negace

Časování slovesa v druhém minulém čase. II konjugace

negace

Druhý minulý čas vyjadřuje děj, který už se odehrál, a mluvčí nebyl očitým svědkem tohoto děje, a mluví o něm ze slov jiných lidí, nebo nějakého zdroje:
Самолёт сиёнэн груззэ Дон вылэ куштэм «letadlo náklad s potravinami hodilo do Donu»
Инэз но бус выллем пурысь пилем возъям «A oblohu zatáhnulo černým mrakem, podobnému mlze»
Улэм-вылэм поп. Солэн, пе, ляльчиез вылэм «bylo, nebylo žil kněz. Měl, říkají, pracovníka»

Rozkazovací způsob 
Rozkazovací způsob II osoby singuláru I konjugace se tvoří odebráním hlásky –ы a infinitivní koncovky –ны: мыны-ны «jít» — мын «jdi», нуы-ны «nést» — ну «nes», тыры-ны «skládat» — тыр «slož», сёты-ны «dát» — сёт «dej», куры-ны «požádat» — кур «požadej».

Množné číslo rozkazovacího způsobu sloves I konjugace se tvoří přidáním –э (–е): мынэ «jděte», нуэ «neste», кошке «odejděte», пире «nastupte». Spolu s tetou formou dá se používat i koncovku –лэ: мынэ — мынэлэ «jděte», кошке — кошкелэ «odejděte», пыре — пырелэ «nastupte».

Rozkazovací způsob plurálu II konjugace končí na –лэ: кырӟалэ «zpívejte», дисялэ «oblékejte», вералэ «mluvte».
 
Imperativ třetí osoby se tvoří analytickým způsobem, přidáním pomocného slova мэд: мед пыроз «ať si zajde», мед пырозы «ať si zajdou», мед лыдзоз «ať si přečte»

Podmiňovací způsob 
Podmiňovací způsob se tvoříme sufixem –сал:

negace

Та участокез турнаны жытозь вуысалмы «do večera bychom stihli skosit tento pozemek»
Мын вал Кыть Надя доры улыны. Нунызэ утялтыны юрттысалыд «šla bys bydlet k Nadě Kyt. Pomáhala bys pečovat o dítěti»

S částicí мэд se vyjadřuje přání:
Со тани, монэ татысь лэзъыны косыса, Семён мед валэктысал «jen kdyby řekl Semenovi, aby mě pustili sem»

Zvratná slovesa 
Zvratná slovesa se tvoří pomocí sufixů -ськ- (-ск-), -исък- (-йськ-): дӥсяськыны «oblékat se» (дӥсяны «oblékat»), кутчаськыны «obout se» (кутчаны «obout»), сынаськыны «česat se» (сыпа- ны «česat»), кылиськыны «svléknout se» (кыльыны «svléknout»).
     
Zvratná slovesa se sufixem -ськ- (-ск-), -исък- (-йськ-) můžou být v trpném rodu: гражданъ-ёсын ньыль арлы бырйиське «volí se občany jednou za čtyři roky»
     
Slovesa se sufixem -т-, vyjadřují donucení něco udělat: вурытыны «donutit šit» (вурыны «šit»), ужатыны «donutit pracovat» (ужаны «pracovat»)

Kategorie předstíraní 
V udmurtštině se používají slovesa se sufixy -мъяськ-, -мтэяськ-, -тэмъяськ-, které vyjadřují kategorii předstírání, například:
Лыдземъяськыны «předstírat čtení; předstírat že čteš» (лыдзыны «číst»), ужамъяськыны «předstírat práci; předstírat že pracuješ» (ужаны «pracovat»)
— Кыче карасин? — паймемъясышз Кирла «Který petrolej? – zahrál překvapení Cyril»
Тодымтэяськыны «předstírat, že nic neví»
Ӟичы выдэм но лултэмъяськем. «Liška si lehla, a předstírala mrtvou». (doslovně «předstírala, že nemá duši»; лултэм «bezdušní, neživotní»)
Сое пбян понна, мон турнамъяськи «abych ho oklamal předstíral jsem, že kosím»
иземъяськыны «předstírat spánek; předstírat, že spíš»
     
Slovesa se sufixy -тэмъяськ-, -мтэяськ- také vyjadřují předstíraní, a jsou odvozená od adjektiv nebo příčestí na –тэм, -мтэ pomocí sufixu –яськ: катьтэм «bezmocný» — катьтэмъяськыны «předstírat bezmocného»

Příčestí a přechodníky 
Příčestí se tvoří od kmenů sloves sufixy –ись (-ӥсь), -сь, -эм, -м, -мтэ, -оно (-ёно), -но, -онтэм, -нтэм, -мон, -эмын, -мын:
изись «spící», мынӥсь «jdoucí», лыдзём книга «přečtená kniha», кимным киоссэ «zmrzly ruce» apod.

Přechodníky tvoří sufixy –са, -тэк, -ку, -тозь, -мон, -мтэен, -эмен, -мэн, -эмысь, -мысь: куты-са «chytiv», ужа-са «pracuje»
вуж кырӟанъёсты кырӟа-са пукэ «sedí zpívaje písně»

Zájmena 
Skloňování osobních zájmen

Vzájemně-osobní zájmena mají krátký a plný tvar.

Plný tvar má na začátku slova místo ог-, одӥг-, a je to v podstatě množina: одйг-огмы «my jeden druhého», одйг-огды «vy jeden druhého» a tak dále.
Нырысьсэ соос ог-огзы шоры секыт мылкыдын учкизы, ог-огзэс валатэк вераськизы но люкиськизы. «Poprvé oni se dívali na sebe se skleslým výrazem, povídali si a se rozešli nechápaje jeden druhého»
Ог-огзэстпы азьпалтыны турттыса выллем, куараос кылӥсь- кизы «Jakoby přerušuje jeden druhého, zazněly hlasy»

Zájmena přivlastňovací se požívají se sufixy -эз (-ез), -ыз, skloňují se podle subjektivních objektivních pádů, shodují se s podstatným jménem kromě pádu v čísle a osobě. мынам ручкае «moje tužka» тынад ручкаед «tvoje tužka» солэн ручкаез «jeho, její tužka» a tak dále.

Číslovky 

Řádové číslovky se tvoří od základních pomocí sufixu –этӥ (–етӥ), s skloňují se podle substantiv a adjektiv.
сюре укмыс сю кызь куать «tisíce devět set dvacet šest» — сюре укмыс сю кызь куатвтӥ арозь «do tisíce devět set dvacet šestého roku»

Syntax 
Udmurtština je příznačná tím, že zachovala syntaktické rysy prauralského jazyka, ale také má hodně novátorství, například věty s indoevropskými vazbami větných členů. Skupina podmětu stojí za přísudkem – Вормон нуал «Den vítězství», вечки зор «drobný déšť», ми гуртамы дыртӥськом «my domů spěcháme». Za starých dob ve větě bylo pořadí SOV (Дед Мороз салам ваиз «Děda Mraz dárek přinesl»), ale poslední dobou se sloveso často nachází před předmětem a příslovečným určením: ми манӥськом театре «my jdeme do divadla»; ӝит отын учкомы «večer si tam prohledneme film».
Často se vedlejší věta nachází před hlavní: со умой мурт шуыса, ваньмас тодо «doslovně – že je dobrý člověk, všechny vědí».

Literatura 
 Цыпанов Е.А. «Сравнительная грамматика финно-угорских языков» – издатеьство Кола, Сывтывкар – 2008

 «Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология» – Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1962. – 376 с.

 Алатырёв В.И. «Краткий грамматический очерк удмуртского языка» – Ижевск – 1983

 Н. Н. Тимерханова «Удмуртский язык Учебник-тетрадь для начинающих №1» – Ижкар (Ижевск) 2012

Související články 
 Udmurtština

Externí odkazy 
 Pohádka v udmurtštině http://www.youtube.com/watch?v=48uIVq2N8ys

Živé jazyky
Permské jazyky
Jazyky Ruska
Udmurtsko
Gramatiky různých jazyků